Ederson oder Éderson ist der Name folgender Personen:

 Ederson (Ederson Santana de Moraes; * 1993), brasilianischer Fußballspieler 
 Ederson (Fußballspieler, 1986) (Ederson Honorato Campos; * 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Éderson (Fußballspieler, 1989) (Éderson Alves Ribeiro Silva; * 1989), brasilianischer Fußballspieler 
 Éderson (Fußballspieler, 1990) (Éderson Luis Lopez; * 1990), brasilianischer Fußballspieler 
 Éderson (Fußballspieler, 1999) (Éderson José dos Santos Lourenço da Silva; * 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Ederson Fofonka (* 1974), brasilianischer Fußballspieler